Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2005 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten wie im letzten Jahr Roger Federer und Andy Roddick, welches Federer in drei Sätzen gewann. Dies war sein dritter Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 2003 und 2004) und sein fünfter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2005